Ne dites jamais adieu peut désigner :

 Ne dites jamais adieu (), film américain de James V. Kern sorti en 1946 ;
 Ne dites jamais adieu (), film américain de Jerry Hopper sorti en 1956.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre